El término penumbra también puede referirse a:
Penumbra, un fenómeno lumínico.
Penumbra, una banda de Metal gótico proveniente de Francia, formada en el año 1996.
Penumbra, una película de suspense dirigida por Adrián García Bogliano en 2010.
Penumbra: Overture, un videojuego del género aventura/terror.
Penumbra: Black Plague, una secuela de Penumbra: Overture.
Penumbra: Requiem, una expansión de Penumbra: Black Plague.
Sola en la penumbra, una película de suspense dirigida por Michael Apted en 1994.